

Персоналії 
 Вільям Стрікленд (1788—1854) — американський архітектор та інженер-будівельник.
 Г'ю Едвін Стрікланд (1811—1853) — британський орнітолог, геолог та систематист.
 Род Стрікленд ( 1966) — американський баскетболіст та тренер.
 Тед Стрікленд (1941), Лукасвілл[en], Огайо) — американський політик, який представляє Демократичну партію.
 Шерлі Стрікленд (1925—2004) — австралійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.

Топоніми 
 Стрікленд () — гора в горах Святого Іллі (територія Юкон, Канада).
 Стрікленд () — річка на острові Нова Гвінея.